Sadellöss (Myrsidea) är ett släkte av insekter som beskrevs av James Waterston 1915. Sadellöss ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spolätare